Akakia-Viala (née Marie-Antoinette-Émilie Allévy le  à Nice et morte le  à Créteil) était une docteur ès lettres, comédienne, metteur en scène et dessinatrice française.

Biographie 
Nièce d’Édouard Autant et Louise Lara, elle a été associée à leur groupe de théâtre Art et Action, pour lequel ils ont tous les trois offert une importante documentation allant de 1912 à 1952 à la Bibliothèque nationale de France.

Elle est connue pour avoir forgé en 1949 avec Nicolas Bataille un faux texte d’Arthur Rimbaud, La Chasse spirituelle.

Ses oncle et tante étaient de proches amis de Germaine Arbeau-Bonnefoy, elle-même fondatrice des Musigrains, des cycles de concerts-conférences pédagogiques. Akakia-Viala a joué un rôle important dans la création de masques, costumes et diapositives et dans la rédaction et l’illustration des journaux qui accompagnaient et développaient la thématique des concerts.

Bibliographie 
 Laurent Herz, Les Musigrains, une institution pédagogique et musicale (1939-1986), éditions L'Harmattan, Paris, 2013

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en mars 1903
Naissance à Nice
Metteuse en scène française
Actrice française de théâtre
Nom de scène
Décès en mai 1966
Décès à Créteil
Décès dans le département de la Seine
Décès à 63 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Montmartre